Romandiet Rundt 2017 var den 71. udgave af cykelløbet Romandiet Rundt. Det schweiziske etapeløb var det 20. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 25. og 30. april 2017. Den samlede vinder af løbet blev australske Richie Porte fra .

Hold og ryttere

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Trøjernes fordelingen gennem løbet

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2017
UCI World Tour 2017